Von puede referirse a: 

 Von (álbum), un álbum de la banda de post-rock Sigur Rós; 
 Von, una partícula utilizada en algunos apellidos alemanes; o
 Von (banda), banda estadounidense de black metal.